ОДТ — многозначная аббревиатура. Возможные значения:
 ОДТ — общая динамическая таблица
 ОДТ — оптическая диффузионная томография
 ОДТ — островные дуги тонга. См. также Тонга
 ОДТ — областная дирекция телекоммуникаций
 ОДТ — оконная и дверная техника
 ЦС ОДТ — центр по сертификации оконной и дверной техники
 ОС ОДТ — орган по сертификации оконной и дверной техники

См. также 
 АСОДТ — автоматизированная система обработки таможенных данных